Veyras (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Ardèche
Veyras (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis